«Let Me Go» () — третій сингл п'ятого студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Avril Lavigne», за участю канадського співака Чада Крюгера. В США пісня вийшла 15 жовтня 2013.

Список пісень 
Цифрове завантаження
"Let Me Go" – 4:27

CD-сингл для Тайваню
"Let Me Go" (Radio Edit) – 3:57
"Let Me Go" (Main Version) – 4:27
"Let Me Go" (Instrumental) – 4:27

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2013
Сингли 2013
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
Поп-рок-пісні